Een verkeersweg:
N59 (België)
N59b (België)
N59c (België)
N59 (Frankrijk)
N59bis (Frankrijk)
N59 (Ierland)
N59 (Nederland), zie Rijksweg 59